Nirvana
 Nirvana, amerikai rockegyüttes volt
 Nirvana, a Nirvana együttes albuma
 Nirvana, a farontó lepkefélék családjába tartozó egyik nem

Nirvána
 nirvána a végső cél, a beteljesülés vagy üdvösség az indiai vallásokban
 Nirvána (Nirwâna), Cserépy Arzén filmrendező 1916-ban készült német némafilmje
 Nirvána, Deák Ferenc író 1981-ben bemutatott színműve
 Nirvána, Thomas F. Duffy által alakított karakter a Bosszúvágy 2. (Death Wish 2) című 1982-es amerikai bűnügyi filmben
 Nirvána, Páll Szilárd novellája (1983)
 Nirvána (Nirvana), Gabriele Salvatores filmrendező 1997-ben bemutatott disztrópikus film noir sci-fi filmje

Jegyzetek